Horvátország
Pinezići falu Krk községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Pinezići falu Marčana községben, Isztria megyében